Klod Elvud Šenon (; 30. april 1916 — 24. februar 2001) bio je američki naučnik i inženjer. Među najznačajnije doprinose ovog naučnika spadaju postavljanje temelja teorije informacija i dizajn digitalnih računara i kola.

Šenon je poznat kao začetnik teorije informacija kroz svoja dva fundamentalna rada objavljena 1948. i 1949. godine. Takođe se smatra utemeljivačem teorije digitalnog računara i teorije dizajna digitalnih kola, kada je kao 21-godišnji student MIT-a, napisao tezu gdje dokazuje da je primjenom bulove algebre na digitalna električna kola, moguće riješiti bilo koji logički ili numerički problem.

Biografija 

Rodio se u gradu Petoski u državi Mičigen. U detinjstvu, figura na koju se ugledao i lični heroj bio je Tomas Edison. Tokom mladih godina, iskazuje kreativnost praveći modele aviona, telegrafski sistem i brodiće
kontrolisane radiom.

Reference

Spoljašnje veze 
 biografija Šenona na Internetu

Рођени 1916.
Умрли 2001.
Амерички математичари
Амерички научници
Амерички инжењери
Научници у Беловим лабораторијама
Чланови Краљевског друштва
Теорија информације